Van Varo was een adellijk geslacht in het zuidoosten van Nederland, die de titel van graaf voerde.

Familiegeschiedenis 
Op dit moment is, behalve een graaf Van Varo die in 1702 als gouverneur van Fort Sint-Michiel wordt genoemd, alleen het geslacht Van Varo bekend dat onder andere Huize Stalberg bezat. Hier worden alleen de directe erfopvolgers genoemd die Heer van Stalberg werden. Uiteraard moet de geschiedenis van deze familie nog verder teruggaan in de tijd, maar van deze tak is in ieder geval de geschiedenis bewaard gebleven.

Arnold van Varo 
Arnold Carl Philippe Augustvan Varo trouwde in 1747 met Joanna Adriana Sibilla Romer (roepnaam Sibilla) en kreeg zodoende Huize Stalberg in handen. Daarvoor was dit versterkte huis in handen van respectievelijk de familie Van Stalbergen en de familie Romer waarvan Joanna de laatste erfgename was. Arnold voerde bovendien de titel baron de Magny. Naast Huize Stalberg was Sibilla ook eigenaresse van het huis De Donck in Swolgen en de Vlasrath in Straelen. Van Varo was verder eigenaar van Huis Caen, eveneens in Straelen. Huize Stalberg werd waarschijnlijk, sinds het in eigendom kwam van Arnold, verpacht.

Toen Sibilla stierf in 1770 in huis De Vlasraeth, verhuisde Arnold naar Huis Caen. Een kwart eeuw later, in 1796, stierf hij op Huis Caen.

Franz van Varo 
Franz Honoré Adriaan van Varo was de zoon van Arnold en Sibilla. Franz kreeg Huize Stalberg al in eigendom toen zijn moeder stierf, rond 1770. Hij zette het gebruik van zijn ouders, om het huis te verpachten, voort en woonde zelf in Swolgen. Hij trouwde met Marie Thérèze Françoise Christophène, gravin van Bylandt, die hem een zoon schonk.

Carl van Varo 
Carl Ludwig Franz van Varo was de zoon van Franz en Marie Thereze. Hij erfde Huize Stalberg in 1794 toen zijn vader Franz stierf, dus nog voordat zijn grootvader Arnold overleed. Vanaf dat moment verkocht hij het huis meerdere malen aan verschillende kopers, maar deze konden stuk voor stuk de koopsom uiteindelijk niet opbrengen. In 1839 verkocht hij Huize Stalberg uiteindelijk definitief aan de Venlose familie Hendericks die heiligenbeelden maakte. In 1876 overleed Carl Ludwig als laatste van de familie die het historische landhuis in bezit heeft gehad. Daarnaast was hij eigenaar van de Hoeve Op ter Stockt te Broekhuizen, waarbij in het kadaster vermeld staat dat hij te Straelen (D) woonde en daar burgemeester was.

Externe link 
 Familie Van Varo op website Huize Stalberg

Zie ook 
 Van Bylandt
 De Donck (Swolgen)
 Huize Stalberg
 Romer (magistratengeslacht)

Nederlands adellijk geslacht
Geschiedenis van Venlo